Renegades peut faire référence à :

Cinéma 
 Renegades, film américain de  sorti le  ;
 , titre original de Flic et Rebelle, film américain de Jack Sholder sorti le  ;
 Renegades, film américain de Steven Quale, avec entre autres Sullivan Stapleton et J. K. Simmons.

Musique

Groupe 

 , a side-project of the band

Chanson 

 Renegades, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de X Ambassadors présente sur l'album  sorti le .
Renegades, chanson du groupe japonais ONE OK ROCK sorti le 16 avril 2021. Le titre servira de chanson thème pour le film Rurouni Kenshin: The Final

Album 

 , album de  sorti en 1984 ;
 , septième album studio du groupe de rock britannique  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , quatrième album du groupe de metal américain  sorti le .

Sport 

 , franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évoluait dans l'ECHL ;
 , franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évoluait dans la Southern Professional Hockey League ;
 , était une équipe de la Ligue canadienne de football (LCF) ayant comme domicile la ville d'Ottawa en Ontario.

Autre 

 , institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, qui a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité.

Voir aussi